motorfietsmerk; zie Motobécane
Franse gemeente in het departement Ain: Confort (Ain)